Julián Alveiro Quiñones, futbolista colombiano nacido en Tumaco en 1989.
 Julián Andrés Quiñones, futbolista colombiano nacido en Magüí Payán en 1997.